Darmanin ist der Familienname folgender Personen:

 Gérald Darmanin (* 1982), französischer Politiker (UMP, LREM)
 Lisa Darmanin (* 1991), australische Seglerin
 Paul Darmanin (* 1940), maltesischer römisch-katholischer Bischof 
 Ryan Darmanin (* 1985), maltesischer Fußballspieler